Cholera-Epidemie oder Choleraepidemie beschreibt verschiedene Epidemien der Infektionskrankheit Cholera:

 Choleraepidemie von 1892 in Hamburg
 Choleraepidemie in Haiti ab 2010
 Cholera im Jemen seit 2016